Тарака́н:
  — подотряд насекомых.
 Таракан — остров, принадлежащий Индонезии, часть Малайского архипелага.
 Таракан — город на острове Таракан.
 «Таракан» — мультипликационный фильм (СССР, 1988).
 «Таракан» — прам Азовской флотилии России, участник русско-турецкой войны 1735—1739 годов.

См. также 
 
 
 Таркан
  (исп. cucaracha — «таракан»)